Dirk Berger (1966. október 28. –) német labdarúgóedző.

Források 
  Dirk Berger edzői profilja a Transfermarkt.com-on 

Német labdarúgóedzők
1966-ban született személyek
A Vasas vezetőedzői
Élő személyek